Schanko ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Schanko (1919–2005), deutscher Fußballspieler
 Ulrike Schanko (* 1955), deutsche Theaterleiterin, Dramaturgin, Übersetzerin und Autorin

Siehe auch:
 Shanko